Osoby o tym nazwisku:
 Adam Waśko – piłkarz ręczny
 Andrzej Waśko – literaturoznawca, były wiceminister edukacji narodowej
 Piotr Waśko – polityk
 Ryszard Waśko – artysta
 Tadeusz Waśko – piłkarz nożny